Мартин B-57 «Канберра» () — американский тактический бомбардировщик и разведчик, лицензионная и доработанная версия британского бомбардировщика Инглиш Электрик «Канберра».

Совершил первый полёт 20 июля 1953 года. Серийно производился в 1954—1957 гг. (построено 403 самолёта).
Поставлялся на экспорт в Пакистан и на Тайвань.
Применялся во Вьетнамской войне.

Эксплуатанты 
 
 
 ВВС США
 НАСА (Три самолёта модификации WB-57 используются в научных целях)

Боевое применение 
B-57 применялся во Вьетнамской войне для оказания непосредственной авиационной поддержки наземным подразделениям в Южном Вьетнаме, а также в операциях над «тропой Хо Ши Мина» в Лаосе.

Во второй половине 50-х — начале 60-х годов разведывательная модификация RB-57D, отличавшаяся крылом увеличенного на 12 м размаха, использовалась для высотной разведки над территорией СССР, Китая и стран Варшавского договора. Потолок в 17—18 км обеспечивал низкую уязвимость для ПВО того времени, хотя и в меньшей степени чем у разведчиков U-2.

Радикальная модификация RB-57F, с крылом размахом 37,2 м и четырьмя двигателями (2 двухконтурных TF-33, плюс 2 вспомогательных J-9 на пилонах под крылом), имела потолок в 22 860 м и дальность полёта 6000 км. По характеристикам самолёт был близок к U-2, но был тяжелее и мог брать больше оборудования. Однако, доработка модификации затянулась и поступать в строевые части она начала только во второй половине 60-х, когда уже было ясно, что ракетные комплексы ПВО успешно справляются с высотными целями. В строю остался U-2, так как в силу меньших размеров он отличался меньшей заметностью для радаров, а разведывательные «Канберры» быстро сошли со сцены.

Сбитый 7 октября 1959 года вблизи Пекина комплексом С-75 на высоте 20 600 м RB-57D тайваньских ВВС стал первым самолётом в мире, уничтоженным ЗУР. В целях секретности официально было объявлено, что тот был сбит самолётом-перехватчиком.

Модификации

Тактико-технические характеристики B-57B 
Источник: Loftin, LK, Jr. Quest for performance: The evolution of modern aircraft

Технические характеристики 

 Экипаж: 2 человека
 Длина: 20,0 м
 Размах крыла: 19,5 м (37,2 м у RB-57F)
 Высота: 4,52 м
 Площадь крыла: 89 м²
 Коэффициент удлинения крыла: 4,27
 Масса пустого: 12 285 кг
 Масса снаряжённого: 18 300 кг
 Масса максимальная взлётная: 24 365 кг
 Двигатель:: 2× турбореактивных Wright J65-W-5
 Тяга: 32,1 кН
 Коэффициент лобового сопротивления при нулевой подъёмной силе: 0,0119
 Эквивалентная площадь сопротивления: 1,06 м²

Лётные характеристики 
 Максимальная скорость: 960 км/ч (M=0,79) (на высоте 760 м)
 Крейсерская скорость: 765 км/ч
 Скорость сваливания: 200 км/ч
 Боевой радиус: 1530 км (с 2380 кг бомб)
 Перегоночная дальность: 4380 км
 Практический потолок: 13 745 м (22860 м у RB-57F)
 Скороподъёмность: 31,4 м/с (1884 м/мин)
 Удельная нагрузка на крыло: 205 кг/м²
 Тяговооружённость: 0,36
 Аэродинамическое качество самолёта: 15

Вооружение 
 Пушечное вооружение: 4× 20 мм пушки M39, боезапас — 290 сн./ствол
 Боевая нагрузка: 2000 кг во внутреннем отсеке, 1300 кг на внешней подвеске
 Бомбы, НАР

См. также 
 Lockheed U-2

Примечания

Ссылки 
 
 

Бомбардировщики США
Двухдвигательные реактивные самолёты
Самолёты Martin
Самолёты Вьетнамской войны
Высотные самолёты-разведчики
Появились в 1953 году в США